La Voce del popolo, quotidiano croato in lingua italiana fondato nel 1885
 La Voce del Popolo, settimanale della diocesi di Torino fondato nel 1876